Montalbán steht für:
 Montalbán (Carabobo), ein Dorf im Westen Carabobos, Venezuela
 Montalbán (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien
 La Puebla de Montalbán, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien

Montalbán ist einer der Nachnamen folgender Personen:

 Isabel Pérez Montalbán (* 1964), spanische Dichterin
 Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), spanisch-katalanischer Schriftsteller und Journalist
 Ricardo Montalbán (1920–2009), mexikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Montalban